Mapother ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Cruise Mapother IV (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent, siehe Tom Cruise 
 William Mapother (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler